Cusseta kan syfta på:

 Cusseta, Alabama
 Cusseta, Georgia